Plusieurs navires de la Marine française ont porté le nom de Primauguet en mémoire du corsaire du Roi Hervé de Portzmoguer (c.1470-1512) dit Primauguet.

 un brick-aviso (1830-1854) ;
 une corvette mixte à hélice (1850-1886) ;
 un croiseur à barbettes (1877-1907) ;
 un transport frigorifique (1918-1938) ;
 le Primauguet, un croiseur de  de classe Duguay-Trouin (1923-1942) ;
 le Primauguet, une frégate anti-sous-marine (1984-2019).

Nom de bateau de la Marine française